Сергей Грице́нко:
 Гриценко, Сергей Анатольевич (род. 1972) — советский и российский футболист.
 Гриценко, Сергей Викторович (1965—2012) — полковник полиции, заместитель командира СОБР «Рысь» МВД России.